.

Varianti
Femminili: Gintarė

Varianti in altre lingue
Lettone: Dzintars
Femminili: Dzintra

Origine e diffusione

Riprende l'omonima parola lituana, che significa "ambra". È quindi analogo per significato ai nomi Ambra ed Elettra.

Onomastico
Il nome non è portato da alcun santo, ovvero è adespota, quindi l'onomastico ricade il 1º novembre, giorno di Ognissanti. Un onomastico laico è fissato in Lituania al 5 maggio per il maschile e al 14 maggio per il femminile.

Persone

Gintaras Einikis, cestista lituano
Gintaras Grušas, arcivescovo cattolico lituano
Gintaras Kadžiulis, cestista lituano
Gintaras Krapikas, cestista e allenatore di pallacanestro lituano
Gintaras Staučė, calciatore e allenatore di calcio lituano

Variante Dzintars

Dzintars Sproģis, calciatore lettone
Dzintars Zirnis, calciatore lettone

Variante femminile Gintarė

Gintarė Petronytė, cestista lituana

Note

Prenomi di origine baltica
Prenomi derivati da pietre preziose